Sältzer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Sältzer (1860–1930), deutscher Kaufmann
 Eduard Sältzer (1811–1880), deutscher Architekt und Ziegeleibetreiber
 Wilhelm Sältzer (auch: Johann Wilhelm Sältzer, auch: J.W. Sältzer; 1779–1853), deutscher Architekt und Baubeamter, Bauleiter Wartburg

Sältzer steht für:

 Kaufhaus J. W. Sältzer, deutsches Kauf- und Versandhaus

Siehe auch:
 Sälzer
 Seltzer